Le canal 2 en France désigne le deuxième canal attribué à une chaîne de télévision nationale diffusant sur le territoire français métropolitain. Le canal 2 actuel en France est, depuis 1992, France 2.

Historique

RTF Télévision 2 (1964) 

RTF Télévision 2, également désignée deuxième chaîne de la RTF est une chaîne de télévision généraliste nationale française de la Radiodiffusion-télévision française diffusée du  au  où elle devient ORTF Télévision 2.

Deuxième chaîne de l'ORTF (1964-1967) 

La Deuxième chaîne de l'ORTF (ou ORTF Télévision 2) est une chaîne de télévision généraliste nationale française de l'Office de radiodiffusion télévision française diffusée du  au .

Deuxième chaîne couleur de l'ORTF (1967-1975) 

La Deuxième chaîne couleur de l'ORTF (ou ORTF Télévision Couleur 2) est une chaîne de télévision généraliste nationale française de l'Office de radiodiffusion télévision française diffusée du  au .

Antenne 2 (1975-1992) 

Antenne 2 est une société nationale de programme de télévision opérant une chaîne de télévision généraliste nationale française de service public du même nom qui succède le  à la deuxième chaîne couleur de l'ORTF et est diffusée jusqu'au  où elle devient France 2.

France 2 (depuis 1992) 

France 2 est une  chaîne de télévision généraliste française de service public, qui succède à Antenne 2 le  et fait partie du groupe France Télévisions. Sa couleur d'identification au sein du groupe de télévision public est le rouge et se retrouve sur tout son habillage d'antenne.

Dans les départements et territoires d'Outremer, la diffusion des chaînes publiques exploite un ordre différent.

Articles connexes 
 Canal 1 en France
 Canal 3 en France
 Canal 4 en France
 Canal 5 en France
 Canal 17 en France
 Liste des chaînes de télévision en France

France